Květa Peschke e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo, ma la Peschke ha deciso di non partecipare. La Srebotnik ha giocato insieme a Caroline Garcia, ma sono state sconfitte in semifinale da Martina Hingis e Sania Mirza. In finale vincono Tímea Babos e Kristina Mladenovic contro Martina Hingis e Sania Mirza con lo score di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (finale)
  Hsieh Su-wei /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (semifinale)

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (quarti di finale, ritirate) 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno) 
  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (primo turno) 
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Pavljučenkova (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2015
WTA Tour 2015